Бори́с Дьячко́в:
 Дьячков, Борис Александрович (1935—2021) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук, академик НАН Казахстана.
 Дьячков, Борис Михайлович (1902—1986) — советский легкоатлет и тренер.